Дже́ффри Джей Ко́эн (; ) — американский актёр кино и телевидения, наиболее известен по роли скинхеда и члена банды Биффа Танена в серии фильмов «Назад в будущее».

Биография 
Дебютировал в кино с небольшой роли в фильме Кэри Мидоуэй в фильме «Отель „Парадайз“». В том же году сыграл роль члена банды Биффа Танена в фильме «Назад в будущее», он вернулся к этой роли в «Назад в будущее 2» и сыграл члена банды Дугласа Нидлса в «Назад в будущее 3». Изначально, Коэн проходил пробы на роль Биффа Танена, но показался не устрашающим в противостояние с Эриком Штольцем. Режиссёр Боб Гейл заметил, что если бы Майкл Джей Фокс был изначально выбран на роль Марти Макфлая, Коэн вероятно сыграл Биффа Танена.

В том же году сыграл в романтической комедии «Тайный поклонник» в роли Барри. Сыграл одни из главных ролей в фильмах «Клин клином» и «Директор». Появлялся на экране в фильме ужасов «Телефон дьявола» и комедии «Почти знаменит».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 

Киноактёры США